HMS „Leeds Castle” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od zamku Leeds:
  – korweta typu Castle zwodowana w 1943, złomowana w 1958.
  – okręt patrolowy typu Castle zwodowany w 1980, wycofany w 2005, sprzedany bangladeskiej marynarce wojennej („Dhaleshwari”).

Przypisy 

Leeds Castle